A Csűrös régi magyar családnév. Eredetileg foglalkozásnév volt, jelentése: pajtamester, a csűr gondviselője. Hasonló családnevek: Csűrész, Ispán, Kasznár, Major, Majoros.

Híres Csűrös nevű személyek 
 Csűrös Csilla (1960) rádióriporter, műsorvezető
 Csűrös Emília, Bérczes Istvánné (1897–1970) ifjúsági író
 Csűrös István (1914–1998) erdélyi magyar botanikus
 Csűrös Karola (1936) színésznő
 Csűrös Miklós (1944) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár
 Csűrös Zoltán (1901–1979) vegyészmérnök, egyetemi tanár
 Csűrös-Káptalan Margit (1921–1994) botanikai szakíró

Források

Magyar családnevek